Kazimierz II Sprawiedliwy – książę krakowski 1177-1194
 Kazimierz II łęczycki – książę łęczycki 1288-1294
 Kazimierz II bełski – książę mazowiecki, zm. 1442
 Kazimierz II cieszyński – książę cieszyński 1452-1528
 Kazimierz II zatorski – książę zatorski 1468-1490
 Kazimierz II pomorski – książę pomorski

Zobacz też: Kazimierz I, Kazimierz III, Kazimierz IV, Kazimierz bytomski